Clachère est un terme qui peut se reconstruire à partir d'une racine préceltique *calappa, « éboulis pierreux » : l'adjonction de -iacum, suffixe d'occupation, donne calappiacum ou clappiacum, « lieu d'éboulis pierreux », qui conduit régulièrement à *Claché. L'ajout ultérieur du suffixe collectif -aria aboutit à Clachère, « étendue pierreuse ».

Toponyme 

 Les Clachères, lieu-dit de la commune française de Saint-Germain-la-Montagne, dans la Loire ;
 Les Clachères, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Références